Regione di Guéra – regione del Ciad
Dipartimento di Guéra – dipartimento del Ciad